Althütte ist der Ortsname von

 Althütte, Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

 Althütte (Schluchsee), Ortsteil der Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Althütte (Frauenau), Ortsteil der Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Althütte (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Althütte (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Althütte, Ort im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Kukła in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Alte Hütte
 Althütten